Виталий Ефимов:
 Ефимов, Виталий Борисович (род. 1940) — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы VI и VII созывов.
 Ефимов, Виталий Николаевич (род. 1938) — российский и американский учёный, физик-теоретик.